The Bad Batch kan henvise til flere artikler:

 Klonstyrke 99, en speciel klonsoldatenhed i Star Wars-universet
 Star Wars: De hårde hunde, en animeret tv-serie fra 2021 baseret på denne gruppe
 Bad Batch, en film fra 2010 med JR Lemon
 The Bad Batch (film), en dystopisk thrillerfilm fra 2016